Herndon kan syfta på:

 Herndon, Kansas
 Herndon, Pennsylvania
 Herndon, Virginia